Степанов Павел Борисович (1 октября 1951, Киев) — советский .

Биография 
Родился 1 октября 1951 года в Киеве в семье служащего. Окончил операторский факультет Киевского государственного института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого (1973).

С 1973 года — оператор Киевской киностудии им. А.Довженко.

Член Национального Союза кинематографистов Украины.

Фильмография 
ассистент оператора:
 1970 — «Белая птица с чёрной отметиной»
 1971 — «Иду к тебе…»
оператор-постановщик:
 1977 — т/ф «Фотографии на стене» — Одесская киностудия; в соавт. с А. Владимировым)
 1979 — «Затяжной прыжок»
 1980 — «Черная курица, или Подземные жители» (в соавт. с А. Владимировым. Первый приз XII Международного кинофестиваля, Москва, 1981; I приз XVI Всесоюзного кинофестиваля, Вильнюс, 1981),
 1984 — «Капитан Фракасс» (в соавт. с А. Владимировым)
 1984 — «Обвинение» (в соавт. с А. Владимировым)
 1988 — «Фантастическая история» (в соавт. с А. Владимировым)
 1990 — «Яма» (в соавт. с А. Владимировым) и др.

Литература 
 1985 — Союз кинематографистов Украины. К. — С.151.

Ссылки 
 

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Члены Союза кинематографистов Украины